Кортеж может означать:
 Кортеж (фр. cortège — торжественные поезд, шествие или выезд) — многочисленный выезд на животных (лошадях, слонах и так далее) или машинный строй из двух или большего числа транспортных средств, организованный для совместной показательной поездки участников мероприятия, либо для перевозки лиц, нуждающихся в государственной или частной охране. 
 Кортеж (информатика) — упорядоченный набор фиксированной длины.
 «Кортеж» — российский проект автомобилей представительского класса.

Примечания